Hapoel Afula puede hacer referencia a:
Hapoel Afula F.C., equipo de fútbol israelí.
Hapoel Afula B.C., equipo de baloncesto israelí.